Atapuerca puede hacer referencia a:

Geografía 
 La sierra de Atapuerca, ubicada en la provincia de Burgos (España), famosa por sus yacimientos arqueológicos y paleontológicos.
 El humedal de Atapuerca, inundado por los manantiales y fuentes de aguas kársticas de la sierra de Atapuerca.

Localidades 
 Municipio de Atapuerca (Burgos), en las cercanías de la sierra del mismo nombre.

Historia 
 Sitio arqueológico de Atapuerca, yacimientos arqueológicos, palentológicos y paleantropológicos, considerados Patrimonio de la Humanidad.
 Batalla de Atapuerca, librada alrededor de la sierra de Atapuerca.

Otros 
 (27952) Atapuerca, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Club Baloncesto Atapuerca de Burgos.
 Fundación Atapuerca, fundación que explora los yacimientos de la sierra de Atapuerca.